Manilkara huberi, popularmente conhecido como maçaranduba, é uma árvore da família das sapotáceas.

Sapotaceae